John Bolton (1824-1872), homme d'affaires et homme politique canadien ;
 John Bolton (1922-1993), astronome anglo-australien ;
 John Bolton (né en 1948), haut fonctionnaire et homme politique américain (ambassadeur et conseiller à la sécurité nationale du président des États-Unis) ;
 John Bolton (né en 1951), auteur de bande dessinée britannique.